113355 Gessler – asteroide della fascia principale
 Albrecht Gessler – leggendario balivo asburgico del XIV secolo contro cui si ribellò Guglielmo Tell
 Otto Karl Gessler – politico tedesco